

Ібрагімово — присілок, Гафурійський район, Башкортостан
 Ібрагімово — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Ібрагімово — село, Кувандицький міський округ, Оренбурзька область
 Ібрагімово — присілок, Кугарчинський район, Башкортостан
 Ібрагімово — присілок, Кушнаренковський район, Башкортостан
 Ібрагімово — село, Чишминський район, Башкортостан

Див. також 
 Роз'їзда Ібрагімово